La província de Kostromà (en rus Костромска́я о́бласть, transliterat Kostromskaia óblast) és un subjecte federal de Rússia.

Vegeu també 
 Buï
 Soligàlitx
 Volgorétxensk

 
Orde de Lenin